Натуральне число 843
 843 рік до нашої ери
 843 рік нашої ери